Roches (BE), gemeente in Zwitserland

 Roches (Creuse)
 Roches (Loir-et-Cher)
ook:
Roches-Bettaincourt, Haute-Marne
Roches-lès-Blamont,  Doubs 
Roches-Prémarie-Andillé,  Vienne 
Roches-sur-Marne,  Haute-Marne

gemeenten met de naam Les Roches